Staurogyne — род цветковых растений семейства Акантовые.

Описание 
Кустарники, полукустарники и однолетние или многолетние травы с прямостоячим или ползучими стеблями. Высота от 6 до 150 см. Листья черешковые или сидячие, стеблевые или в прикорневой розетке. Черешок листа короче пластинки, край листа городчатый или зубчатый. Соцветие относится к типу дихазий, они расположены на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Цветки сидячие или на цветоножке. Чашечка пятичленная. Венчик либо короткий двугубый воронковидный белый или лиловый, либо длинный, трубчатый красный или жёлтый. Цветки первого типа опыляются пчёлами, а второго — птицами. Андроцей состоит из четырёх тычинок, две из них короткие, а две длинные. Плод — коробочка (от 3 до 30 мм). Семена мелкие округлые, кубические или неправильной формы. Диаметр семени от 0,2 до 1 мм. Количество семян в одной коробочке до 68 штук. Вид Staurogyne repens является перспективным аквариумным растением.

Систематика и распространение 
В состав рода входят более 140 видов, из них около 30 видов в Центральной и Южной Америке,5 видов в Западной Африке и 110 видов Юго-восточной Азии. В горных районах встречается до высоты 2000 м над уровнем моря. Филогенетически близкими родами являются Anisosepalum и Saintpauliopsis, встречающиеся в Африке.

  — Бразилия.
  — Бразилия.
  — Индонезия.
  — Вьетнам.
  — Индонезия.
  — Малайзия.
  — Индия, Мьянма.
  — Филиппины.
  — Таиланд.
  — Малайзия.
  — Малайзия, Вьетнам.
  — Индонезия.
  — Мьянма.
  — Таиланд, Вьетнам.
  — Камерун.
  — Бразилия.
  — Лаос, Вьетнам.
  — Индонезия.
  — Малайзия.
  — Китай Вьетнам.
  — Камбоджа, Лаос.
  — Филиппины.
  — Гана, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне.
  — Филиппины.
  — Индонезия.
  — Китай, Тайвань, Япония.
  — Малайзия.
  — Малайзия.
  — Мьянма.
  — Таиланд.
  — Малайзия
  — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Соломоновы острова, Тайвань, Вьетнам
  — Таиланд.
  — Вьетнам.
  — Таиланд.
  — Индонезия.
  — Таиланд.
  — Боливия.
  — Бразилия.
  — Бразилия.
  — Бразилия.
  — Бразилия.
  — Бразилия, Венесуэла.
  — Лаос, Таиланд.
  — Бразилия.
  — Бангладеш, Индия.
  — Мьянма.
  — Мьянма.
  — Индонезия, Малайзия, Таиланд.
  — Бразилия, Французская Гвиана.
  — Китай.
  — Индонезия, Малайзия.
  — Мьянма.
  — Бразилия.
  — Индонезия.
  — Китай, Вьетнам.
  — Таиланд.
  — Индонезия, Мьянма.
  — Бразилия.
  — Индонезия, Малайзия.
  — Камерун, Нигерия.
  — Таиланд.
  — Малайзия.
  — Индонезия, Малайзия.
  — Камбоджа, Индонезия, Laos, Малайзия, Мьянма, Вьетнам.
  — Малайзия, Мьянма, Таиланд.
  — Таиланд.
  — Ангола, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Габон.
  — Таиланд
  — Мьянма
  — Малайзия
  — Индонезия, Малайзия
  — Бразилия, Суринам, Венесуэла, Французская Гвиана.
  — Китай.
  — Бразилия.
  — Мьянма.
  — Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам.
  — Мьянма.
  —Вьетнам.
  — Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Вьетнам.
  — Малайзия, Мьянма, Таиланд, Вьетнам.
  — Филиппины.
  — Бразилия.
  — Бразилия, Суринам, Гайана, Никарагуа.
  — Камбоджа, Таиланд.
  — Филиппины.
  — Индонезия.
  — Мьянма, Таиланд.
  — Филиппины.
  — Филиппины.
  — Индия, Мьянма.
  — Индонезия.
  — Мьянма.
  — Бразилия.
  — Индия.
  — Бразилия.
  — Китай.
  — Китай, Вьетнам.
  — Индия, Мьянма, Таиланд.
  — Камерун, Габон.
  — Таиланд.
  — Камбоджа, Индонезия, Малайзия.
  — Индонезия.
  — Бразилия.
  — Китай, Вьетнам.
  — Таиланд.
  — Бразилия.
  — Китай, Вьетнам.
  — Китай.
  — Китай.
  — Филиппины.
  — Малайзия.
  — Вьетнам.
  — Малайзия.
  — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд.
  — Мьянма.
  — Индия, Вьетнам.
  — Таиланд.
  — Австралия, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Лаос, Мьянма, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины, Таиланд, Вьетнам.
  — Индонезия.
  — Камбоджа.
  — Колумбия.
  — Китай.
  — Китай.
  — Суринам.
  — Филиппины.
  — Вьетнам.
  — Индонезия, Малайзия,
  — Таиланд.
  — Индонезия.
  — Бразилия.
  — Вьетнам.
  — Таиланд.
  — Камбоджа, Индия, Мьянма, Вьетнам.
  — Тринидад и Тобаго.
  — Бразилия.
  — Бразилия.
  — Малайзия.
  — Китай, Вьетнам.
  — Китай.
  — Бразилия.
  — Индия, Шри-Ланка.

Примечания 

Акантовые